

Étymologie 
Le nom de Méricourt est composé des anthroponymes d'origine germanique Merulf(us), Moring(us) ou Ermenric(us) selon les cas, et de l'appellatif postposé -court, issu du gallo-roman CŌRTE > français  (on rencontre également cet étymon donné sous les formes cortem ou  curtis dans les sources, le tout issu du latin classique cohors, cohortis), qui signifie « cour de ferme », « établissement agricole entouré d'un mur d'enceinte ».

Toponymes 

Méricourt est un toponyme qui peut désigner :
 Méricourt, commune française du Pas-de-Calais ;
 Méricourt, commune française des Yvelines.

Voir aussi 
 Méricourt-en-Vimeu, commune française de la Somme ;
 Méricourt-l'Abbé, commune française de la Somme ;
 Méricourt-sur-Somme, commune française de la Somme ;
 Rue de la Folie-Méricourt, à Paris, dans le  ;

Patronymes 

 Anne-Josèphe Théroigne de Méricourt (°1762 - +1817), de son vrai nom Anne-Josèphe Terwagne, femme politique française pendant la Révolution ;
 Les Origines artésiennes de la famille le Gentil de Méricourt, par Robert le Gentil, dépôt légal BN 1963.

Notes et références 

Homonymie de toponyme
Homonymie de communes et d'anciennes communes en France